

Abréviation 
EPH est une abréviation qui peut désigner : 
 éthylphénidate ;
 éphrine, ligand des récepteurs Eph.

Sigle 
EPH est un sigle qui peut désigner : 
 EPH (où EPH signifie Energetický a průmyslový holding), une entreprise tchèque de production et de distribution d'électricité.